BYD Auto - fabricante chinesa de automóveis
Bury Your Dead  - banda estadunidense

Desambiguações de siglas